Бера́т () — город на юге Албании. Административный центр области Берат и округа Берат.

Население 60 тыс. жителей (2011).

Расположен на реке Осуми, у подножия горного хребта Томори, в 70 км к югу от столицы Албании Тираны.

В 2008 году исторический центр города был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившейся городской застройки времён Османской империи.

История 
Городское поселение на территории современного Берата существует с IV века до н. э. С начала III века до н. э. был известен как Антипатрея (). Название было дано македонским царём Кассандром в честь своего отца Антипатра. Во II веке до н. э. город был завоёван римлянами.

В византийский период город был известен как Пульхериополис ().

В IX веке болгарский царь Симеон I захватил город и присвоил ему имя Белиград (букв. Белый город), от которого произошло современное название города. 

Находился в составе Болгарского царства до XI века, позднее входил в Эпирский деспотат. В XIII веке снова был в составе Византийской империи. В 1345 году вошёл в состав Сербского королевства эпохи Стефана Душана.

В XV веке Берат был столицей княжества Музаки, в 1432-1444 гг. являлся столицей княжества Арианити.

Был завоеван османами в 1431 г. В 1450 году включён в состав Османской империи и находился в её составе до 1912 года.

О времени основания Белиградской митрополии точных свидетельств не сохранилось. Упоминаются 20 имен архиереев Белиградской митрополии в юрисдикции Охридской архиепископии, из которых наиболее известными являются Игнатий (1691 — 1693), впоследствии архиепископ Охридский, и Иоасаф I (1752 — 1760 и 1765 — 1801). При Иоасафе Белиградская митрополия ввиду упразднения Охридской архиепископии перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Берат был местом мученической смерти в 1779 году греческого проповедника-просветителя Космы Этолийского ().

Достопримечательности 
 Музей этнографии.
Кафедральный собор Дмитрия Солунского. 
 Музей иконописи Онуфри.
 Галерея «Эдвард Лир».
 Крепость Берат (XIII век).
 Церковь Святой Марии Влахернской (XIII век, фрески 1578 года Николая из Неокастра).
 Церковь Святого Михаила (XVI век).
 Церковь Святой Троицы (XIV век).
 Церковь Евангелистов (XVI век).
 Собор Святой Богоматери (1787 год, резной деревянный иконостас XIX века).
 Молельня секты хельветов (1782 год).
 Свинцовая мечеть (1555 год).
 Королевская мечеть (1512 год).
 Мост «Горица» на реке Осуми (1780 год).

Галерея

См. также 
 Княжество Музаки
 Княжество Арианити

Примечания

Источники 
 БСЭ

Ссылки 

 Старинный Берат — город тысячи окон
 https://web.archive.org/web/20080807175811/http://www.beratmonument.org.al/
 https://web.archive.org/web/20080531043026/http://www.europa.km.ru/albania/berat.htm
 http://www.shqiperia.com/foto/berati.php
 Берат

 
Города Албании
Всемирное наследие в Албании